Une  estimation consiste également à évaluer (attribuer une valeur à) quelque chose d'existant; ce peut être :
 Une estimation d'un bien ou d'un préjudice par exemple .
 En statistique inférentielle, une estimation est une valeur particulière prise par un estimateur ;
 En géostatistique, une estimation est la recherche d'une valeur globale ou locale d'une variable régionalisée ; c'est l'équivalent d'une prédiction en statistique ;
 En gestion de projet, l'estimation consiste à évaluer par prédiction les coûts et délais des tâches qui constituent un projet, à partir d'estimations d'autres grandeurs (taille, puissance, capacité) ;
 Une estimation sans instrument ni méthode , « au doigt mouillé », « à vue de nez » ou encore « au pifomètre » ;
 Une estimation à dire d'expert est basée, en partie ou totalement, sur l'expérience de spécialistes ;
 Une estimation de Fermi consiste à évaluer rapidement et approximativement une quantité qu'il paraît en général difficile de mesurer directement ;
 L'estimation de mouvement est un procédé qui consiste à étudier le déplacement des objets dans une séquence vidéo ;
 L'estimation spectrale regroupe toutes les techniques d'estimation de la densité spectrale de puissance ;
 En statistique, l'estimation par noyau est une méthode non-paramétrique d’estimation de la densité de probabilité d’une variable aléatoire ;
 L'estimation récursive bayésienne est une approche générale probabiliste pour l'estimation d'une fonction inconnue de densité de probabilité récursive durant une période.